Miejscowości w USA:
 Carbon Hill – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Walker
 Carbon Hill – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Carbon Hill – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking